Distretto di Wujiang – distretto della Cina nel Guangdong
Distretto di Wujiang – distretto della Cina nel Suzhou